Příjmení Slováček nosí více významných osobností:

 Anna Slováčková (* 1995) – česká zpěvačka a moderátorka pořadů pro děti
 Břetislav Slováček (1948–2018) – český herec
 Felix Slováček (* 1943) – český klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a dirigent
 Felix Slováček (mladší) (* 1983) – český profesionální hudebník, saxofonista a klarinetista
 Miloslav Slováček (1929–???) – český a československý politik
 René Slováčková (* 1977) – česká herečka

Související články 
 Slovák (rozcestník)